Yoshino puede referirse a:

Buques 
 Yoshino (1893)
 Yoshino (DE-223)

Lugares 
 Yoshino (Nara)
 Yoshino (Nanyo)
 Yoshino (Tokushima)
 Distrito de Yoshino
 Provincia de Yoshino
 Río Yoshino
 Monte Yoshino

Personas 
 Hiroyuki Yoshino, seiyū
 Hiroyuki Yoshino (guionista), guionista.
 Keiichirō Yoshino, fotógrafo.
 Masato Yoshino, luchador profesional.
 Masayoshi Yoshino, político japonés.
 Sakuzō Yoshino, escritor.
 Yuji Yoshino, compositor.

Otros 
 Yoshino Fujieda, personaje de Digimon.
 Yoshino, personaje de Date A Live.